Buj steht für:

 Buj (Ungarn), eine Gemeinde im Kreis Ibrány

Buj ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Enrique Buj Flores (* 1950), mexikanischer Botschafter

Siehe auch:
 BUI